
Termin -{CSH}- ima više značenja.

 Cezijum hidrid, kristalna materija sa formulom -{CsH}-
 C ljuska, komandna ljuska Juniksa